US Open 2022 – gra pojedyncza kobiet na wózkach – zawody singlowe kobiet na wózkach, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce w dniach 7–11 września na twardych kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center w Nowym Jorku.

Zawodniczki rozstawione

Drabinka

Faza finałowa

Pula nagród

Bibliografia 
 
 

US Open 2022
US Open – gra pojedyncza kobiet na wózkach